Det Republikanske Parti kan henvise til flere politiske partier:

 Republikanske parti (USA) - Et amerikansk politisk parti
 Tjóðveldi - Et færøsk politisk parti